Рафт — многозначное слово.

 Рафт — вид надувных маломерных судов.
 Рафт — река на севере штата Юта и на юге штата Айдахо, США.
 Рафт — вымышленная тюрьма в кинематографической вселенной Marvel.
 Рафт, Джордж (1901—1980) — американский киноактёр и танцор.

См. также 
 Raft